Atlântico Sul FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Opera no dial FM, na frequência 105,7 MHz, e pertence ao Grupo Cidade de Comunicação. Inaugurada em 1989, sua programação musical é composta pelos gêneros adulto-contemporâneo e MPB.

História 
Fundada em 1989 pelo Grupo Cidade de Comunicação, a Atlântico Sul teve como foco principal o público das classes A e B que escutava a rádio Casablanca FM, que naquele período havia adotado o estilo jovem para conquistar uma audiência maior. Para tanto, o ex-coordenador artístico da emissora, Américo de Souza, foi contratado. Com isso, a rádio passou a ter um estilo mais segmentado, focando em gêneros musicais pouco abordados nas demais rádios comerciais. O jornalismo da emissora priorizava assuntos de economia, moda, saúde e atualidades, também cedendo espaço para o colunismo social do jornal impresso. Em 1999, a emissora foi integrada ao grupo D&E Entretenimento. Esta parceria é desfeita em 2017, atuando somente na gestão artística.

Bibliografia

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 1988